H4 (Slovenië), weg in Slovenië
H4 (Zwitserland), zie Hauptstrasse 4
H4, een baanbrekend uurwerk van John Harrison (uitvinder)
<h4> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
een tetrameer eiwit dat vooral voorkomt in hartspierweefsel en rodebloedcellen, ook bekend als LD1; zie Melkzuurdehydrogenase
Ondersteuningsverklaring, H4 document van artikel H4 van de kieswet, nodig voor nieuwe Nederlandse politieke partijen
H4 (2012), Amerikaanse film uit 2012